Coilbox es una banda de metal madrileña con letras en inglés y con un sonido muy ecléctico que incluye tintes que varían desde estilos accesibles como el metal alternativo, nu metal y metal industrial hasta géneros más extremos como el thrash metal, groove metal, hardcore, math metal, death metal e incluso djent.

Historia

Orígenes 

Coilbox nace en enero del 2000. Pero sería meses antes (en mayo de 1999) cuando tras la disolución de 3 Million Eyes, Sergio Hernández, José Hurtado y Roberto Galán (técnico de directo de Hamlet, a la batería) deciden empezar un nuevo proyecto, con el nombre de "Selfish Gen". Después se unirán Hev (ex LAB-9 y 3 Million Eyes) Daniel Sanz y Toni Hurtado (ambos ex 3 Million Eyes). César Herráiz pronto se incorpora añadiendo un toque de música electrónica a la formación. El último en entrar a formar parte de ese proyecto es Edu Ostos (procedente de Primeshock & Head Up). Entonces deciden cambiar su nombre por el de Coilbox.

Tras seis meses tocan como teloneros de Skunk D.F. en la Sala Caracol el 2 de julio del 2000. Después de este hecho, reiben buenas críticas por parte de la prensa. Tras su segundo concierto en la Sala Silicona el 26 de octubre del 2000, Luis Tárraga de Hamlet propuso producir la demo del grupo.

Primera demo 
El 4 de diciembre, Coilbox entra a grabar la que sería su primera demo en los estudios Lemon de Madrid con Roberto Galán y Alberto Seara "Flor" como técnicos y Luis Tárraga como productor. Fue grabada en tres días y mezclada en dos más. A principios del 2001 la demo de Coilbox es presentada el 20 de enero en la Sala Ritmo & Compás. Después de esto, Pepe Arriols de Skunk D.F. se ofreció como mánager del grupo, organizando conciertos y hacer algo que ayudara a la banda. 

Esta ayuda fue realizar un concierto en RNE 3 a finales de marzo. Después de la actuación, pudieron tocar junto a Π L.T. y Stereohate. Después de estos eventos participaron en el Festimad.

Coilbox 13 
Su participación en esos eventos hará que salgan de Madrid, y que Zero Records se fije en ellos. Con esta discográfica graban, en 2002, "Coilbox 13", un disco de sonidos duros y ambientes densos.

The Havoc 
En 2003 Hevor (voz), Fede (teclados), Edu (batería) y Dani (DJ) abandonan la agrupación, dejando a Sergio Hernández con Toni y José Hurtado solos. Entonces encontraron a Lin Chang (batería), Kantz (voz, cantante del grupo Tenpel) y Manu Fernández (Tute) (teclados y coros), y grabaron The Havoc, disco en el que avanzan hacia un sonido más metal alternativo con pinceladas de djent/mathcore, bajo la producción de Big Simon y Fredrik Nordström (In Flames, Soilwork), y el sello español Zero Records.

Separación y posterior vuelta 
Tras siete años de carrera anuncian su separación a finales de 2006. Sin embargo, ya en 2011, y tras varios intentos, anuncian su vuelta a los escenarios mediante un breve comunicado. Aunque dicha reunión será sin Kantz, más centrado en Tenpel, Manu Fernández ni Lin Chang. Esta vez contarán con Chen (Sergio Jerez) en la batería e Israel Domínguez como nuevo vocalista. En 2013 dan a conocer un nuevo tema, "The Beauty Of Imperfection" (del que posteriormente se grabó un videoclip), que al igual que su discografía se puede descargar de forma gratuita desde su perfil de "Soundcloud".

A primeros de 2017 anuncian nueva formación junto a Destro (guitarrista) y Rown Houland (voz), quedando la formación de la siguiente manera : José Hurtado (bajista), Toni Hurtado (guitarrista), Chen (batería), Destro Lecarde (guitarrista) y Rown Houland (voz). La formación se completaría en 2018 con la llegada de Flack (teclista).

A mediados de 2019 Destro y Rown Houland abandonan la formación por diferentes motivos personales. Destro sería reemplazado por el guitarrista Christian Taylor mientras que aún se busca un nuevo vocalista. 

A pesar de dichas bajas, durante esta etapa se logró grabar una nueva canción denominada "The Mist" que fue dada a conocer en octubre de 2019 con videoclip oficial.

Discografía

I Miss You 
 Until the end
 My winter begins in summer
 I miss you
 Sad (live)

Coilbox 13 
 Intro
 Eleventh
 Until the end
 Sleeper
 Marshes
 Sad
 False friends
 My winter begins in summer
 Body farm
 In a dude (interlude)
 Like a nail...
 Pinkgum
 I miss you

The Havoc 
 20 Seconds in Jupiter
 So close so far
 Autumn cold
 Loudmouth
 Cephalic cream
 Beautiful days
 It's too late
 Rissolette
 Martyrdom
 Sex & red lights

Videos musicales 
 Until The End - 2000 
 So Close, So Far - 2004
 The Beauty Of Imperfection - 2013
 The Mist - 2019

Miembros 

 José Hurtado (bajo) (2000 - 2006, 2011 - actualmente)
 Toni Hurtado (guitarra) (2000 - 2006, 2011 - actualmente)
 Christian Taylor (guitarra) (2019 - actualmente)
 Sergio Jerez "Chen" (batería) (2011 - actualmente)
 Flack (teclado) (2018 - actualmente)

Antiguos miembros 

 Hev Arriols, voz (2000 - 2003).
 Edu Ostos, batería y percusión (2000 - 2003).
 DJ Spite, platos (2000 - 2003).
 Cesar Herráiz, teclados (2000 - 2001).
 Fede, teclados (2001 - 2003).
 J.A. Soler “Kantz”, voz (2003 - 2006)
 Lin Chang, batería y percusión (2003 - 2006)
 Manu Fernández (Tute), teclados (2003 - 2006)
 Iván Ramírez (batería y percusión) (2011 - 2011)
 Sergio Hernández (guitarra) (2000 - 2006, 2011 - 2015)
 Israel Domínguez (voz) (2011 - 2016)
 Destro Lecarde (guitarra) (2016 - 2019)
 Rown (voz) (2016 - mayo de 2019)

Enlaces externos 
 Coilbox en Myspace
 Coilbox en Facebook
 Coilbox en Soundcloud
 Coilbox en Bandcamp

Fuentes 
 Coilbox en Lycos
 Comentario sobre Coilbox en Manerasdevivir.com
 Coilbox en Murciarock
 Coilbox anuncia su separación en Metaltotal.com
 Tempel en Insonoro

Grupos de música de la Comunidad de Madrid
Grupos de metal alternativo de España
Grupos de metal progresivo de España
Grupos de metal industrial de España
Grupos de metalcore de España
Grupos de groove metal de España
Grupos de música de los años 2000
Grupos de nu metal de España
Grupos de música industrial de España
Grupos de thrash metal de España
Grupos de death metal de España